Брент Лэ́инг (; ) — канадский кёрлингист. Трёхкратный чемпион мира.

Играет на позициях первого и второго.

Достижения 
 : золото (, , ).
 : золото (, , ), серебро (, , , , , ), бронза (, ).
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2010, 2015, 2019), серебро (2003, 2006, 2011, 2012).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2007, 2013, 2016, 2017), серебро (2012).
 : золото (, ).
 : золото (, ).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончил университет Wilfrid Laurier University. Работает операционным менеджером () в компании Weed Man (отделение в Коллингвуде и Барри, Онтарио).

Состоит в партнёрстве со знаменитой кёрлингисткой Дженнифер Джонс — чемпионкой мира, Олимпийских игр, многократной чемпионкой Канады. У них есть дочь Изабелла (род. 2012). У Брента Лэинга от предыдущего брака также есть ребёнок — сын Уил (, род. 2005).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «команды Кюи» (Team Koe)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу